Клаудия Зальман (, урождённая Рат (); род. 25 апреля 1986, Хадамар, Гессен, ФРГ) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2017 года в помещении в пружке в длину. Пятикратная чемпионка Германии. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Первых успехов в лёгкой атлетике Клаудия Рат добилась в беге на 400 метров с барьерами, когда в 2003 году стала победительницей юношеского первенства Германии. В 2007 году начала тренироваться у Юргена Заммерта. Специализировалась на многоборье, но предпринимала несколько попыток перейти в прыжки в длину, которые закончились неудачно.

В 2010 году впервые выиграла звание чемпионки страны в семиборье и дебютировала на международной арене на чемпионате Европы в Барселоне. С личным рекордом 6107 очков заняла 11-е место.

Остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира 2013 года, где уступила бронзовому призёру, Дафне Схипперс из Нидерландов, всего 15 очков. Спустя два года на мировом первенстве вновь была в числе лидеров, заняв пятое место с суммой 6441 очко.

В 2016 году отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и заняла 14-е место в соревнованиях семиборок.

Осенью 2016 года вышла замуж за бывшего легкоатлета Оливера Зальмана.

В зимнем сезоне 2017 года выступала в своём самом успешном виде, прыжке в длину. Ей удалось сначала выиграть национальный чемпионат, а затем сенсационно завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении с высоким личным рекордом 6,94 м.

Окончила Университет прикладных наук Висбадена с дипломом в сфере социальной работы.

Личные рекорды в отдельных видах семиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Клаудии Зальман
 Профиль Клаудии Зальман  на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Клаудии Зальман  на сайте all-athletics.com
 Профиль Клаудии Зальман на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Прыгуны в длину Германии
Многоборцы Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года